Turcomano o Turkmeno puede referirse a:

 De o relativo a Turkmenistán, un país de Asia Central.
 Idioma turcomano, la lengua nacional de Turkmenistán.
 Turcomanos, un grupo étnico que habla el idioma turcomano y que se encuentra en Turkmenistán, Afganistán e Irán.
 Turcomanos iraquíes, una minoría étnica que vive en el Norte de Irak.
 Turcomanos sirios, una minoría étnica de ascendencia turca oghuz que vive en Siria.
 Turcos oghuz, una gran rama de pueblos túrquicos.
 En Turquía y el anterior Imperio otomano, los turcomanos o turkmenos a menudo se refiere a los que hoy son llamados Yörük.
 Karapapaks o Terekeme, una minoría étnica que vive en Turquía, Irán y el sur del Cáucaso.
 Caballo turcomano, o turkmeno, una raza extinguida de caballo de Turkmenistán.

 Türkmən (Barda), Azerbaiyán.
 Türkmən (Goychay), Azerbaiyán.
 Türkmən (Qabala), Azerbaiyán.

Enlaces externos